David Hale peut désigner :
 David Hale (1981-), joueur américain de hockey sur glace ;
 David Hale (1987-), joueur américain de baseball ;
  (1967-), juge fédéral des États-Unis